Meschede steht für:
 Meschede, eine Stadt im Hochsauerlandkreis, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Meschede-Land, eine ehemalige Gemeinde in Nordrhein-Westfalen
 Meschede (Adelsgeschlecht), deutsches Adelsgeschlecht

Meschede ist der Familienname folgender Personen:
 Dieter Meschede (* 1954), deutscher Physiker
 Franco von Meschede, Scholaster am Stift Meschede, geistlicher Autor und Kanzler
 Franz Meschede (1832–1909), deutscher Psychiater
 Friedrich Meschede (* 1955), deutscher Kunsthistoriker und Kurator für zeitgenössische Kunst
 Götz Meschede, deutscher Tischtennisspieler
 Laura Meschede, freie Journalistin
 Martin Meschede (* 1957), deutscher Geologe
 Rouven Meschede (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm von Bocholtz-Meschede (1833–1890), Rittergutsbesitzer, Reichstagsabgeordneter
Mitglieder der Adelsgeschlechts: